Чарлинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Кукморском районе Татарстана Российской Федерации.

Административный центр — село Чарли.

География 
Расположено на востоке Кукморского района. По рельефу представляет собой слабо волнистую равнину, расчленённую балками и оврагами. Почвенный покров обусловлен разнообразием материнских пород. Преобладающими почвами на территории сельского поселения являются дерново-карбонатные выщелоченные и серые лесные тяжело и среднесуглинистого состава. Растительный мир представлен в основном травянистой растительностью. В растительном покрове преобладающими растительными группировками являются мелкозлаково-красноовсяницевой, мятликовые типа лугов.

История 
Дата образования сельсовета — 1918 год.

Население

Состав сельского поселения

Ссылки 
 Официальный сайт Кукморского муниципального района

Примечания 

Муниципальные образования Кукморского района
Сельские поселения Татарстана